Катенино — название населённых пунктов:

Россия 
 Катенино — село в Варненском районе Челябинской области.
 Катенино — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.